Live in Madrid – album video di Alan Parsons del 2005
 Live in Madrid – album dei TNT del 2006
 Live in Madrid – EP dei Coldplay del 2011